Уайнэнс (), так же встречается перевод Уайнанс, Вайнанс и Винанс — фамилия.

Известные носители:
 Ада Винанс (1835—1917) — американская оперная певица, жена русского дипломата Петра Трубецкого, мать скульптора и художника Павла Трубецкого.
 Ар Фостер Уайнэнс (род. 1948) — автор и бывший обозреватель Wall Street Journal.
 Джеймин Уайнэнс (род. 1977) — американский режиссёр, сценарист, монтажёр и композитор.
 Джеймс Джей Уайнэнс (1818-1879) — член Палаты представителей США от Огайо.
 Джон Уайнэнс (1831-1907) — член Палаты представителей США от Висконсина.
 Кайова Уайнэнс — кинопродюсер, жена Джеймина Уайнэнса.
 Марио Уайнэнс — американский R&B певец, автор песен, музыкальный продюсер и мульти-инструменталист.
 Марк Уайнэнс — американский биатлонист.
 Розуэлл Уайнэнс (1887-1968) — генерал Корпуса морской пехоты США, награждённый Медалью почёта.
 Росс Уайнэнс (1796-1877) — американский изобретатель.
 Си-Си Вайнанс (род. 1977) — американская госпел и ритм-н-блюз певица, автор песен, продюсер, обладательница 10 премий «Грэмми».
 Сэм Уайнэнс — кино- и телекомпозитор.
 Тайдус Уайнэнс (род. 1972) — американский футболист.
 Уильям Паркхёрст Уайнэнс (1836-1917) — американский банкир и историк.
 Уолтер Уайнэнс (1852—1920) — американский стрелок, коневод, скульптор, автор книг. Один из самых возрастных чемпионов и призёров в истории Олимпийских игр.
 Фонвиль Уайнэнс (1911-1992) — американский фотограф.
 Эдвин Б. Уайнэнс (1826-1894) — американский политик, губернатор Мичигана.
 Эдвин Б. Уайнэнс (1869-1947) — американский генерал.
 Эй-Ди Уайнэнс (род. 1936) — американский поэт.

Другое 

 The Winans — американская госпел-группа.